Mecz o Puchar Interkontynentalny 1993 został rozegrany 12 grudnia 1993 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Milanem, finalistą Ligi Mistrzów UEFA 1992/93 oraz São Paulo, triumfatorem Copa Libertadores 1993. São Paulo wygrało mecz 3:2.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1992/1993)
 Copa Libertadores 1993

Bibliografia 
 RSSSF

1993 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej